Минулорічні чемпіони Раян Гаррісон та Майкл Вінус не грали разом. Гаррісон утоворив пару з Вашеком Поспішилом, а Вінус — з Равеном Класеном, але обидві нові пари приграли в першому й третьму колі, відповідно. 

Турнір виграли П'єр-Юг Ербер та Ніколя Маю. За останні шість років чисто французька пара перемагала тричі.

Мате Павич зберіг за собою лідерство у парному рейтингу ATP. 

Через травму стегна в турнірі не зміг взяти участь Боб Браян, що перервало серію із 76 турнірів Великого шолома, в яких брати Браяни грали разом.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання на джерела 

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
2018 у тенісі